Marisol – nome proprio di persona femminile
Marisol – attrice e cantante spagnola
Marisol – personaggio della serie animata Adventure Time
Marisol – telenovela messicana del 1996
Marisol – telenovela brasiliana del 2002